Alphonse des Asturies peut désigner plusieurs rois des Asturies :

 Alphonse  (693-757), roi des Asturies de 739 à sa mort ;
 Alphonse II (760-842), roi des Asturies de 791 à sa mort ;
 Alphonse III (852-910), roi des Asturies de 866 à sa mort.